Smithland peut faire référence à :

 , une communauté non constituée en municipalité, dans le comté de Shelby (Indiana).
 Smithland, une ville, du comté de Woodbury en Iowa.
 Smithland, siège du comté de Livingston, dans l’État du Kentucky.